Ksar peut faire référence à :
 Ksar ou Le Ksar, un quartier de la ville de Nouakchott, en Mauritanie
 ksar ou ighrem, un type de village fortifié en Afrique du Nord
 Ksar, un cheval de course